Walter White (parlementslid) (1667-1708), een lid van het Engelse parlement
 Walter White (bibliothecaris) (1811-1893), een bibliothecaris uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland
 Walter White (kunstschilder) (1841-1917), een Britse kunstschilder
 Walter White (Engelse voetballer) (1864-?), een Engelse voetballer
 Walter White (Schotse voetballer) (1882-1950), een Schotse voetballer
 Walter Francis White (1893-1955), een Afrikaans-Amerikaanse burgerrechten-activist
 Walter White (bokser) (1904-1984), een Britse bokser
 Walter White (politicus) (1919-2007), een Amerikaanse politicus
 Walter White (American footballspeler) (1951-2019), een Amerikaanse speler van American football

Fictief
 Walter White (personage uit Breaking Bad), gespeeld door Bryan Cranston
 Walter White jr (personage uit Breaking Bad)